Kivi je lahko
 kivi - žival (ptič)
 kivi - rastlina (oziroma njen sadež)
 vzdevek za Novozelandce